Лешак може бити:

 Лешак или Лесник, митолошко биће у словенској митологији
 Лешак, насеље у општини Лепосавић, Косово и Метохија, Србија
 Лешак или Лешок, насеље у општини Теарце, Северна Македонија
 Лешак или Лешок, средњовековни манастир у близини села Лешок